

Objet 
 Un bard, assemblage primitif de deux branches maîtresses avec treillis de branchage, porté par deux hommes ou trainé par un seul. Employé en traîne, les branches maîtresses se rejoignent généralement avant de toucher le sol. Le petit triangle formé est alors inverse de celui formé par un travois triangulaire.
 Un bard (de l'ancien français bart, peut-être du gaulois barro, influencé par le latin , « porter sur le dos ou à bras ») est une civière sans pied, parfois à claire-voie pour n'importe quel fardeau ou n'importe quelle grosse charge ou amas de terre ou de pierre. Les planches, formant un support des objets portés, peuvent être disposées à claire-voie ou être assemblées de façon jointive en plancher. Le bard équipé, si besoin de bâtons porteurs latéraux ou, de manière fixe, de brancards dénommés « bardelles », tenus par les mains, peut être porté, les bras le long du corps ou sur les épaules. Ce transport par portage se nommait bardage.
 Un bard (de l'ancien français béart ou baïard, du verbe baer, « attendre », terme confondu précocement avec le bart), encore nommé bayard ou bayart, est une civière, à claire-voie ou percée, autrefois souvent utilisée pour le stockage et le transport des linges, plus ou moins humides, plus ou moins dégoulinant d'eau, par les lavandières ou « laveuses de lessive », les blanchisseuses.
 Un bar(d) (origine obscure, probablement par le gaulois barro ou bardo, planche et via le bas-latin barra, signifiant « bois coupé », « pal », « levier », le mot appartiendrait à la même famille que l'anglais  ou l'allemand ) représente un ancien type de bâti en planches ou en petits madriers, de forme carrée ou triangulaire, permettant à l'aide d'un attelage bovin ou chevalin, de traîner grâce à des chaînes à crochet ou à anneaux fixés, des charges lourdes telles quelles, par exemple troncs ou grumes de bois, pierres ou des amas de racines, de matériaux pondéreux ou des réserves d'eau sur plateaux traînés ou glissants. Avec la généralisation de pièces en fer résistantes, transformant parfois ce soutien de traction et d'attelage à une barre minimaliste, le terme de bard tend à disparaître, pour laisser la place à diverses appellations locales caractérisant un système de traîne attelée. Ce transport du lieu d'extraction, de taille ou de (dé)coupe vers les lieux de charge sur véhicule, d'embarquement, de flottage s'appelait autrefois bardage. Il se nomme depuis le  débardage. La racine « bard » a probablement été sauvée par l'emploi du verbe « barder », signifiant « charger (au mieux ou au maximum) », « répartir la charge », « l'amonceler jusqu'à la chute », « couvrir régulièrement ». Il existait, également en ancien français, un autre verbe « bardir » signifiant « remplir », « grossir », « prendre une gigantesque ou énorme proportion ». 
 Un bard (terme technique du ) est un brancard en bois utilisé par les tailleurs de pierre pour effectuer le portage des pierres dans les carrières d'exploitation.

Nom de famille 
Bard est le nom de famille de
 Alexander Bard (1961-), artiste suédois, producteur de musique, et philosophe.
 Antoine Bard (1821-1899), homme politique français.
 Antoine Marie Bard est un général français de la Révolution française.
 Astrid Bard, journaliste ;
 Ben Bard (1893-1974), acteur américain ;
 Christine Bard (1965-), historienne française
 Daniel Bard (1985-), joueur américain de baseball
 Édouard Bard (1962-), climatologue français
 François Bard (amiral) (1889-1944), préfet de police de Paris en 1941
 François Bard (1959-), artiste peintre français
 Henri Bard (1892-1951), footballeur français
  (1892-1975), écrivain hongrois né József Diamant et exilé en Angleterre
 Joseph Bard (1806-1861), archéologue et écrivain français
 Marcelle Bard (1903-1988), pasteure suisse
 Maria Bard (1900-1944), actrice allemande
 Melvin Bard (2000-), footballeur français
 Mitchell Bard, dirigeant américain de la Jewish Virtual Library
 Patrick Bard (1958-), photojournaliste et écrivain français
 Serge Bard (1946-), cinéaste français

Personnages de fiction 
 Bard, personnage du roman Le Hobbit de ,
 Jason Bard, personnage de DC Comics, créé en 1969, qui a parfois eu sa propre série
 un détective de Gotham, il collaborait parfois avec Batgirl

Toponymes

Communes françaises 
Les communes françaises portant les noms de Bard sont :
 Bard, dans la Loire
 En Côte-d'Or :
 Bard-le-Régulier 
 Bard-lès-Époisses
 Jeux-lès-Bard
 Bard-le-Régulier

 Bard-lès-Pesmes, en Haute-Saône

Communes italiennes 
 Bard, commune de la basse Vallée d'Aoste.

Autres toponymes 
 Montagne de Bard en Côte-d'Or
 Le Petit Bard, copropriété et quartier de Montpellier.

Entreprise 
 C.R. Bard : entreprise américaine de matériel médical 
 Demathieu & Bard

Voir aussi 
 Le fort de Bard, une forteresse située dans la commune italienne du même nom ;
 L'Étrange Désir de monsieur Bard, film du début des années 1950 ;
 Bard College à New York ;
 Gare de Hône - Bard ;
 Bard, personnage de League of Legends ;
 Bard (chatbot), prototype de chatbot (agent conversationnel) construit par Google sur la base de leur modèle de langage LaMDA.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
